Mulberry kan syfta på:

 Mulberry (företag) – ett brittiskt accessoar- och klädföretag

Geografi 
 Mulberry, Alabama
 Mulberry, Arkansas
 Mulberry, Florida
 Mulberry, Georgia
 Mulberry, Indiana
 Mulberry, Kansas
 Mulberry, Kentucky
 Mulberry, Louisiana
 Mulberry, Michigan
 Mulberry, Mississippi
 Mulberry, Missouri
 Mulberry, North Carolina
 Mulberry, Ohio
 Mulberry, South Carolina
 Mulberry, Tennessee
 Mulberry, Texas

Se även
 Mullbärshamn – en tillfällig hamn konstruerad under andra världskriget